Энри́ке Ила́риу Мейре́леш А́лвеш Сампа́йю (; род. 21 октября 1975, Сан-Педру-да-Кова, Португалия), более известный как Энри́ке Ила́риу — португальский футболист, вратарь. Выступал за сборную Португалии.

Клубная карьера 
Он присоединился к «Челси» 1 июля 2006 года, перейдя из португальского «Насьонала», при прежнем тренере «Челси» Жозе Моуринью, так как до того он играл за «Порту», с которым в то же самое время работал Моуринью, прекрасно знавший Илариу. Именно по настоянию Моуринью, которому нужен был надёжный запасной вратарь в команде, и был приобретён Илариу, чтобы быть третьим вратарём «Челси», после Петра Чеха и Карло Кудичини. Его дебют в стартовом составе «Челси» состоялся в матче на «Стэмфорд Бридж» 18 октября 2006 против «Барселоны» в матче Лиги чемпионов УЕФА. Илариу сыграл в сезоне 2006/07 18 матчей, показал в них хороший уровень мастерства, но это не помогло ему закрепиться в основе — после возвращения в строй П. Чеха (в феврале 2007) и Кудичини, он вновь сел на скамью запасных. В сезоне 2007/08 изредка выходил на поле (в основном после травм основных вратарей), в целом неплохо играл. После того, как 26 января 2009 года Кудичини, многолетний второй вратарь «Челси», перешёл в «Тоттенхэм Хотспур», Илариу превратился из третьего вратаря своей команды во второго. 9 ноября 2009 года Карлуш Кейрош впервые вызвал Энрике в сборную Португалии. 13 июня 2011 года Илариу продлил контракт с «Челси»

Достижения 
 «Порту»
 Чемпион Лиги Сагриш (2): 1996/97, 1997/98
 Обладатель Кубка Португалии (3): 1998, 2000, 2001
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1996
 Итого: 6 трофеев

 «Челси»
 Чемпион Премьер-лиги: 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (4): 2007, 2009, 2010, 2012
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2007
 Обладатель Суперкубка Англии: 2009
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2013
 Итого: 9 трофеев

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 1 матч / 0 пропущенных голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Chelsea-fc.ru
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Навал»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Варзин»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Челси»